Sesma är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Sesma ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sesma är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Sesma. Runt Sesma är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lodosa,  km söder om Sesma. Trakten runt Sesma består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra